La locuzione riforma del pensiero comprende ogni modifica radicale di una mentalità o di un sistema di idee e valori e può riguardare singole persone o interi popoli e civiltà.

L'espressione può essere adottata per indicare fenomeni tra loro anche molto diversi.

Il dibattito 
Per Edgar Morin, ad esempio, "riforma del pensiero" è la necessità di una nuova conoscenza che superi la separazione dei saperi presente nella nostra epoca e che sia capace di educare gli educatori ad un pensiero della complessità.

Un'altra accezione del termine si riferisce invece alle tecniche adottate - anche tramite ipnosi - per indurre in un soggetto uno stato di coscienza alterato, stato che può essere, e spesso è, indotto per preparare e tenere qualcuno in un procedimento rieducativo: queste tecniche sono anche utilizzate da culti o regimi per "indottrinare" gli adepti.

È seguendo quest'ultima accezione del termine che alcuni autori parlano di "Riforma del pensiero" riferendosi specificatamente al sistema di coercizione usato nella Repubblica Popolare Cinese, per costringere i dissidenti politici ad abbracciare l'ideologia del partito e a integrarsi nella società comunista.

Bibliografia
 Robert Jay Lifton, Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of Brainwashing in China, ed. University of North Carolina Press, 1989, ISBN 0807842532
 Margaret Thaler Singer, Cults in Our Midst, ed. John Wiley & Sons, 2003, ISBN 0787967416

Voci correlate
 Laogai
 Lavaggio del cervello
 Plagio (psicologia)
 Riforma del pensiero in Cina

Collegamenti esterni
Esempi storici di "lavaggio del cervello", tratto dal libro cit. Cults in Our Midst

Violazioni dei diritti umani